Amerikai Egyesült Államok
 Center Hill (Észak-Karolina)
 Center Hill (Florida)
 Center Hill (Illinois)
 Center Hill (Texas)